Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2020 кваліфікаційний раунд — відбірний етап, що складається з двох етапів, перший відбувся з 8 жовтня по 19 листопада 2019 року у 13 групах. Другий етап планувалося провести з 25 по 31 березня 2020. Однак 12 березня 2020 УЄФА оголосив про перенесення турніру через пандемію COVID-19. 17 червня 2020 року УЄФА оголосив, що елітний раунд перенесено на 2–8 вересня 2020 року. Однак 13 серпня 2020 року УЄФА оголосив, що після консультацій з 55 асоціаціями-членами елітний раунд було перенесено на жовтень 2020 року. 16 вересня 2020 року УЄФА оголосив, що елітний раунд перенесено на листопад 2020 року. 20 жовтня 2020 року УЄФА оголосив про скасування турніру та фінальної частини першості.

Рейтинг збірних

Перший груповий етап 
На першому етапі 52 збірні розділено на 13 груп по 4 збірні у кожній. Матчі відбудуться в одне коло на полі одного у часників групи. Збірні які посядуть перше та друге місце у своїх групах кваліфікуються до Другого раунду. Турнір пройде до 19 листопада 2019 року.

1 група 
Матчі пройшли 13 - 19 листопада 2019 року в Туреччині.

|valign="top"|

2 група 
Матчі пройшли 8 - 14 жовтня 2019 року в Сербії.

|valign="top"|

3 група 
Матчі пройшли 9 - 15 жовтня 2019 року в Шотландії.

|valign="top"|

4 група 
Матчі пройшли 13 - 19 листопада 2019 року в Бельгії.

|valign="top"|

5 група 
Матчі пройшли 13 - 19 листопада 2019 року в Уельсі.

|valign="top"|

6 група 
Матчі пройшли 13 - 19 листопада 2019 року в Італії.

|valign="top"|

7 група 
Матчі пройшли 9 - 15 жовтня 2019 року в Чехії.

|valign="top"|

8 група 
Матчі пройшли 13 - 19 листопада 2019 року в Данії.

|valign="top"|

9 група 
Матчі пройшли 13 - 19 листопада 2019 року в Швеції.

|valign="top"|

10 група 
Матчі пройшли 13 - 19 листопада 2019 року в Австрії.

|valign="top"|

11 група 
Матчі пройшли 13 - 19 листопада 2019 року в Північній Македонії.

|valign="top"|

12 група 
Матчі пройшли 8 - 14 жовтня 2019 року в Латвії.

|valign="top"|

13 група 
Матчі пройшли 9 - 15 жовтня 2019 року в Угорщині.

|valign="top"|

Другий груповий етап

1 група 

|valign="top"|

2 група 

|valign="top"|

3 група 

|valign="top"|

4 група 

|valign="top"|

5 група 

|valign="top"|

6 група 

|valign="top"|

7 група 

|valign="top"|

Примітки

Посилання 
  

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2019 у футболі
2020 у футболі